

Film
 Időről időre (Time After Time), 1979-ben bemutatott amerikai sci-fi film Nicholas Meyer rendezésében
 Időről időre (Time After Time), 2011-ben bemutatott tévéfilm
 Időről időre (About Time), 2013-ban bemutatott brit romantikus filmdráma Richard Curtis rendezésében

Televízió
 Időről időre (Time After Time), az 1979-es film alapján készült és 2017-ben bemutatott amerikai televíziós sorozat